Белон може да се односи на:

 Белон (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Белон (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Белон (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант